Исмаи́лов — фамилия, образованная от арабского имени Исмаил. Женская форма — .

Известные носители

А 
 Исмаилов, Абдулхаким Исакович (1916—2010) — Герой России, участник Великой Отечественной войны.
 Исмаилов, Абдуселим Абумислимович (род. 1947) — лезгинский поэт, прозаик, драматург.
 Исмаилов, Абу Туриевич (род. 1949) — чеченский писатель, поэт, филолог.
 Исмаилов, Адам Аламатович (род. 1976) — российский футболист.
 Исмаилов, Адиль (1957—2020) — азербайджанский юрист, общественный деятель.
 Исмаилов, Азизбек Рустамович (род. 1995) — российский волейболист.
 Исмаилов, Азимбек (1910—1987) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 Исмаилов, Алияр Ферзулахович (род. 1976) — российский футболист.
 Исмаилов, Амантур Туратбекович (род. 1997) — кыргызский борец греко-римского стиля.

 Исмаилов, Анвар Исмаилович (род. 1938) — казахстанский историк; доктор исторических наук, профессор.
 Исмаилов, Анзур Хусанович (род. 1985) — узбекский футболист.
 Исмаилов, Асланбек Абдуллаевич (1963—2000) — чеченский полевой командир, террорист.
 Исмаилов, Аубакир (1913—1999) — казахстанский художник.

В — Ж 
 Исмаилов, Вугар (род. 1971) — советский и азербайджанский футболист.
 Исмаилов, Гамид Салман оглы (1913—1993) — советский азербайджанский агроном, Герой Социалистического Труда (1950).
 Исмаилов, Данияр (род. 1992) — туркменский тяжелоатлет.
 Исмаилов, Есмагамбет Самуратович (1911—1966) — советский литературовед.
 Исмаилов, Жандос (род. 1994) — казахстанский борец.

И 
  
 Исмаилов, Ильгар Сади оглы (1959—1992) — Национальный Герой Азербайджана. 
 Исмаилов, Ильяс Аббас оглы (род. 1938) - азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Исмаилов, Имамверди Ибиш оглы (род. 1958) — азербайджанский государственный деятель, журналист.
 Исмаилов, Ингилаб Алекпер оглы (1962—1992) — азербайджанский полицейский, Национальный герой Азербайджана.
  
 Исмаилов, Исраил (1918—2004) — Герой Социалистического Труда.
 Исмаилов, Ишанкул (1902—1990) — Герой Советского Союза.

К 
 Исмаилов, Карим (1907—1968) — дважды Герой Социалистического Труда.
 Исмаилов, Касум Исмаил оглы (1887—1922) — азербайджанский политический деятель.
 Исмаилов, Кязим Гейдар оглы (1905—1981) — советский хозяйственный и государственный деятель.

М 
 
 Исмаилов, Мамаджан (1936—1993) — советский конник, советский и узбекистанский тренер.
 Исмаилов, Мамедсалех Джалил оглы (1912—1994) — азербайджанский музыковед, фольклорист.
 
 Исмаилов, Махмуджан Исмаилович (1925—1978) — киргизский государственный и общественный деятель.
 Исмаилов, Муртузали Каибович (род. 1977) — российский каратист. 
 Исмаилов, Муслим Мусаевич (1979—2006) — младший сержант, Герой России.
 Исмаилов, Мустафа-Кади Исмаилович (1879—1929) — учёный арабист, религиозный и общественный деятель начала XX века.

П 
 Исмаилов, Парда — первый секретарь Джизакского областного комитета КП Узбекистана.

Р 
 Исмаилов, Раджаб (1910—1971) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Исмаилов, Рамазан Акпер оглы (1928 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Исмаилов, Рашад Фаил оглы (род. 1974) — aзербайджанский дипломат.
 Исмаилов, Рашид-бек (1877—1941) — азербайджанский историк и педагог.
 Исмаилов, Рза Паша оглы (1905—1967) — Герой Социалистического Труда.
 Исмаилов, Ризавди — чеченский певиц.
 Исмаилов, Ровшан Рагим оглы (род. 1971) — азербайджанский учёный, кандидат юридических наук.
 Исмаилов, Родион Шамилович (род. 1966) — российский кинорежиссёр.
 Исмаилов, Руслан Алескерович — российский военный историк.
 Исмаилов, Рустам Гаджиали оглы (1909—1972) — Президент АН Азербайджанской ССР, доктор технических наук, академик АН Азербайджана.

С 
 Исмаилов, Сайфиддин Умарович (род. 1959) — узбекский государственный деятель.
 Исмаилов, Серик Базарбекович (род. 1966) — казахстанский кадровый военный, полковник, командующий войсками противовоздушной обороны.
 Исмаилов, Сыдык (1911—1974) — Герой Советского Союза.

Т 
 Исмаилов, Тагир Абдурашидович (1953—2021) — ректор ДГТУ, депутат Народного Собрания РД.
 Исмаилов, Тагирджан (1916 — до 1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Исмаилов, Татен (1929—1976) — Герой Социалистического Труда.
 
 Исмаилов, Толесун (1926—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Исмаилов, Тофик Кязим оглы (1933—1991) — главный конструктор НПО космических исследований Азербайджана.

У 
 Исмаилов, Уктам Кучкорович (1945—2009) — хоким Сырдарьинской области (2000), заместитель премьер-министра Узбекистана.

Х 
 Исмаилов, Хамид (род. 1954) — британский писатель узбекского происхождения.
 Исмаилов, Хегани Беджетдинович (род. 1990) — российский штангист. 
 Исмаилов, Хусейн Бурханович (род. 1957) — советский и российский фехтовальщик и тренер по фехтованию на саблях.

Ш 
 Исмаилов, Шахин Амир оглы (род. 1986) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания.
 Исмаилов, Шейх Ибрагимович (1941—2006) — советский и российский биолог.

Э 
 Исмаилов, Эльчин Мехди оглы (род. 1982) — азербайджанский дзюдоист.
 Исмаилов, Энвер Алекбер оглу (1916—1988) — азербайджанский и советский архитектор.
 Исмаилов, Этибар Байлар оглы (род. 1994) — азербайджанский военнослужащий, Национальный герой Азербайджана.

Ю



См. также